Municipio de Dudley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dudley (condado de Aurora, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Aurora.
 Municipio de Dudley (condado de Henry, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Dudley (condado de Haskell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Haskell.
 Municipio de Dudley (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.
 Municipio de Dudley (condado de Hardin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hardin.